Edward Harley kan syfta på:  

* Edward Harley (1624–1700),  brittisk parlamentsledamot
 Edward Harley (1664–1735), brittisk parlamentsledamot
 Edward Harley, 2:e earl av Oxford och earl Mortimer (1689–1741), brittisk peer
 Edward Harley, 3:e earl av Oxford och earl Mortimer (1699–1755), brittisk peer
 Edward Harley, 4:e earl av Oxford och earl Mortimer (1726–1790), brittisk peer
 Edward Harley, 5:e earl av Oxford och earl Mortimer (1773–1849), brittisk peer